Brennan (Iers:Ó Braonáin) is een Ierse achternaam. Het kan verwijzen naar:
Eithne Brennan een Ierse zangeres
Máire Brennan een Ierse zangeres
Temperance Brennan een personage

Ierse achternaam